Amona steht für:

 Amona (Siedlung), ehemalige jüdische Siedlung im Westjordanland
 Amona, der Taíno-Name der Mona (Insel)
 Asteia amona, eine Spezies der Feinfliegen (Asteiidae)